Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2009 – siódme mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 6 czerwca–12 lipca 2009 roku.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie trzech turniejów, po jednym dla każdej klasy rozgrywkowej. Rywalizacja o medale miała miejsce 11–12 lipca w Hanowerze wśród dziesięciu najlepszych europejskich drużyn, wcześniej dwanaście zespołów rywalizowało 4–5 lipca w Liège w ramach Dywizji A oraz dziesięć w Dywizji B 6–7 czerwca w Zenicy. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsze reprezentacje z Top 10 oraz Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli zwycięzcy zawodów odpowiednio Dywizji A oraz Dywizji B.

Początkowo zakładana obsada zawodów została zmodyfikowana w związku z wycofaniem się reprezentacji Litwy.

Tytuł mistrza Europy obroniły Angielki.

Po zakończeniu zawodów ukazał się uaktualniony ranking europejskich reprezentacji, który był podstawą do ustalenia obsady turniejów w ME w 2010 roku.

Dywizja B (Zenica)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A (Liège)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Top 10 (Hanower)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2009 w rugby union
2009 w Belgii
2009 w Bośni i Hercegowinie
2009 w Niemczech